|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Hastings Direct International Championships) van 2004 vond plaats van maandag 14 tot en met zaterdag 19 juni 2004 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de dertigste editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

De Russin Svetlana Koeznetsova speelde in beide finales. Zij won de eindstrijd in het enkelspel, maar verloor die in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Chanda Rubin was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Daniela Hantuchová.

Het tweede reekshoofd, Svetlana Koeznetsova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Slowaakse wildcard-speelster Daniela Hantuchová in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Koeznetsova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lindsay Davenport en Lisa Raymond had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Raymond speelde samen met Martina Navrátilová – zij waren het tweede reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Alicia Molik en Magüi Serna won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Russische koppel Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Spaanse Serna had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Australische Molik geen.

De Belgische Els Callens en Shinobu Asagoe uit Japan verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Eastbourne 2004
Eastbourne